Bureau des Longitudes, acadèmia dedicada a temes de geodèsia i astronomia de França
 Banc de Luxemburg, banc privat de Luxemburg
 Banc del Líban, banc central del Líban
 Fons de Reparació Lingüística (del seu nom en francès Banque de Dépannage Linguistique), servei web de suport lingüístic de l'Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa